Beach City peut désigner :
 Beach City, ville de l'Ohio, aux États-Unis ;
 Beach City, ville du Texas, aux États-Unis.